

Шешкі — село в гміні Велічкі Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Шешкі — село в гміні Ковале-Олецьке Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства